Chesalles-sur-Moudon, ancienne commune suisse du canton de Vaud, actuellement partie de la commune de Lucens.
 Chesalles-sur-Oron, ancienne commune suisse du canton de Vaud, actuellement partie de la commune d'Oron.